Abernathy Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abernathy Creek (Resurrection Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska
 Abernathy Creek (Catawba River), Fluss im Bundesstaat South Carolina

Siehe auch:
 Abernethy Creek